A szinódus alatt egyházi vezetők összejövetelét értjük, melynek a felekezettől és korszaktól függően többféle jelentése lehet:

 püspöki szinódus (synodus episcoporum), a római katolikus egyház egyik legfontosabb szerve, melyben a püspökök segítik a pápát bizonyos kérdésekben
 egyházmegyei szinódus
 Szent Szinódus, a keleti katolikus egyházak legfőbb orgánuma
 szinódus, zsinat az ókorban és a középkorban
 protestáns szinódus